Recreación puede referirse a:

 Diversión;
 Adaptación (artes audiovisuales) (remake)
 Réplica;
 Plagio;
 Obra derivada;
 Recreación histórica; 
 Simulación numérica (recreación matemática).